20-й чемпионат Европы по лёгкой атлетике среди юниоров проходил с 23 по 26 июля 2009 года на стадионе «Караджордже» в Нови-Саде (Сербия). В соревнованиях, согласно правилам, могли принимать участие спортсмены 1990 года рождения и моложе.

В розыгрыше 44 комплектов медалей принимали участие около 1000 легкоатлетов из 46 стран Европы.

Результаты 
Сокращения: WJR — мировой рекорд среди юниоров | EJR — рекорд Европы среди юниоров | NR — национальный рекорд | NJR — национальный рекорд среди юниоров | CR — рекорд чемпионата
Курсивом выделены участники, выступавшие за эстафетные команды только в предварительных забегах

Юниоры

Юниорки 

 12 декабря 2009 года стало известно о дисквалификации украинской бегуньи на 400 метров Ольги Земляк. В её допинг-пробе, взятой после победной эстафеты на чемпионате Европы среди юниоров, были обнаружены следы применения запрещённых препаратов. В соответствии с правилами ИААФ спортсменка была отстранена от участия в соревнованиях сроком на 2 года, а результат сборной Украины (Ольга Земляк, Юлия Краснощок, Алина Логвиненко, Юлия Баралей) — 1-е место в эстафете 4×400 метров с временем 3.35,82 — аннулирован.

Медальный зачёт 
Медали в 44 дисциплинах лёгкой атлетики завоевали представители 27 стран-участниц.

Примечания

Ссылки 
 

Чемпионаты Европы по лёгкой атлетике
Чемпионаты Европы среди юниоров
Июль 2009 года
Спорт в Сербии в 2009 году
2009 год в лёгкой атлетике
Международные спортивные соревнования в Нови-Саде
лёгкая атлетика юниоры
Чемпионаты Европы в Сербии